Szökőár – a legnagyobb magasságú dagály, újhold idején
 Cunami – földrengés vagy földcsuszamlás okozta tengeri hullám, a köznyelvben néha pongyolán szintén „szökőár”
 Vihardagály – a dagály és a tenger felől fújó erős szél együttese, a köznyelvben néha pongyolán szintén „szökőár”